The Cat Creeps – film del 1930 diretto da Rupert Julian e John Willard
The Cat Creeps – film del 1946 diretto da Erle C. Kenton